Ла Батаља има више значења:

 Ла Батаља (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Батаља (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Батаља (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Батаља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Батаља (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Батаља (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Батаља (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Батаља (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Батаља (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику